Dvanaesto europsko prvenstvo u rukometu održalo se od 15. do 31. siječnja 2016. godine u Poljskoj. Poljska je domaćinstvo dobila glasovanjem u Monaku održanom 23. lipnja 2012. godine. U konkurenciji s drugim državama kandidatima za domaćine, Hrvatskom i Norveškom, Poljska je dobila 58% glasova. 

Naslov europskog prvaka osvojila je Njemačka rukometna reprezentacija, koja je u završnici natjecanja rezultatom 24:17 pobijedila Španjolsku.

Dvorane

Kvalificirane momčadi

Natjecanje po skupinama (prvi krug)

Skupina A 

Raspored utakmica skupine A:

Skupina B 

Raspored utakmica skupine B:

Skupina C

Skupina D

Natjecanje po skupinama (drugi krug)

Skupina E

Skupina F

Završnica

Poluzavršnica

Utakmica za 7. mjesto

Utakmica za 5. mjesto

Utakmica za 3. mjesto

Utakmica za 1. mjesto

Konačni plasman

Statistika

Najbolji strijelci 

Izvor

Najbolji vratari 

Izvor

Izvori

Vanjske poveznice 
 EHF Euro 2016. 

M 2016
Međunarodna športska natjecanja u Poljskoj
Rukomet u Poljskoj